CMH steht für:
 Commentarii Mathematici Helvetici, Publikationsorgan der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft
 Congressional Medal of Honor, höchste Auszeichnung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika
 John Glenn Columbus International Airport in den Vereinigten Staaten von Amerika (IATA-Code)
 Cohen Modal Haplotype, spezifisches Genmuster auf dem Y-Chromosom; siehe Aaron des Y-Chromosoms
 United States Army Center of Military History, geschichtswissenschaftliche Institution des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten

CMH